Пруэнса-а-Нова:

 Пруэнса-а-Нова — посёлок городского типа в Португалии.
 Пруэнса-а-Нова — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.